MD, Md, mD eller md kan syfta på något av det följande:

Vetenskap och teknik 
 Md – kemiskt tecken för grundämnet mendelevium
 MD – en läkare i USA, se Medical Doctor
 MD – ett magneto-optiskt digitalt lagringsmedium, se Minidisc
 MD-11 – ett jetdrivet trafikflygplan
 MD-80 – en flygplanstyp tillverkad av McDonnell Douglas Co.
 MD-95 – ett tvåmotorigt trafikflygplan (Boeing 717)
 MD.45 – ett musikaliskt sidoprojekt
 MD-boggier – en serie boggier för personvagnar

Geografi 
 MD – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Moldavien
 .md – nationell toppdomän för Moldavien
 MD – postkodsförkortning för Maryland

Övrigt 
 MD eller Md − förkortning för Muhammed (namn)